Ready or Not, chanson interprétée par le groupe américain Fugees sortie en 1996 ;
 Ready or Not, chanson interprétée par la chanteuse américaine Bridgit Mendler sorti en 2012 ;
 Ready or Not, jeu vidéo sorti en 2021;
 Wedding Nightmare (titre original Ready or Not), film américain de 2019 (comédie horrifique).